Gaodian bezeichnet:

 Gaodian (Cuiping) (高店镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Cuiping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaodian (Ledu) (高店镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Gaodian (Biyang) (高店乡), Gemeinde im Kreis Biyang in der chinesischen Provinz Henan
 Gaodian (Dawu) (高店乡), Gemeinde im Kreis Dawu in der chinesischen Provinz Hubei
 Gaodian (Feixi) (高店乡), Gemeinde im Kreis Feixi in der chinesischen Provinz Anhui
 Gaodian (Luoshan) (高店乡), Gemeinde im Kreis Luoshan in der chinesischen Provinz Henan
 Gaodian (Zhongjiang) (高店乡), Gemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan